Nogometni klub Celje (normalt bare kendt som Celje) er en slovensk fodboldklub fra byen Celje. 

Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Stadion Z'dežele. Klubben blev grundlagt i 1919.

Titler 
 Prva liga (1): 2020
 Slovenske pokalturnering (1): 2004–05.

Historiske slutplaceringer

Prva liga

Nuværende trup
Pr. 25. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside
PrvaLiga
UEFA

Fodboldklubber i Slovenien
Etableret i 1919